Тварини (біологічне царство)
 Царство тварин (серіал)